Umar Beg és en nom amb el qual fou conegut Demetri Xarvaixidze, príncep d'Abkhazia.
 Umar Beg Baha al-Din Ghazi, segon emir dels d'Aydin-oghlu, conegut també com a Umur Pasha